In 2020 werd het 101ste Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 25 januari tot 26 september en werd georganiseerd door de FMF. Op 16 maart werd de competitie stilgelegd vanwege de coronacrisis in Brazilië en terug hervat op 1 augustus. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran